(1965-2004), homme politique britannique,
 W. Hugh Woodin (1955- ), mathématicien américain,
  (1824–1893), homme politique de New York,
 William H. Woodin (1868-1934), secrétaire au trésor des États-Unis,
 .
Woodin est une marque :

 de pagne de la société hollandaise Vlisco pour le marché de l'Afrique de l'Ouest